Купата на носителите на купи 1981/82 е 22-рото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 33 клуба от 32 страни, сред които настоящият носител на трофея Динамо Тбилиси, 27 актуални носители на национални купи и 5 загубили финалиста (Порто, Аякс Амстердам, ПАОК Солун, Политехника Тимишоара, и Еносис Неон Паралимни). Албанският представител Влазния Шкодра не е взема участие в турнира.

Финалът се играе на 12 май 1982 г. на Камп Ноу в Барселона.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 19 август, а реваншът е на 26 август 1981 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 15 и 16 септември, а реваншите са на 30 септември и 1 октомври 1981 г.

Първа среща

Втора среща

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 21 октомври, а реваншите са на 4 ноември 1981 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 3 март, а реваншите са на 17 март 1982 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 7 април, а реваншите са на 21 април 1982 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1981/82
 Купа на УЕФА 1981/82

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1981/82 

Купа на носителите на купи